Франкфорд има више значења:
 Франкфорд (Делавер)
 Франкфорд (Мисури)